Nieśmiertelność – pojęcie filozoficzne
 Nieśmiertelni – perska gwardia
 Nieśmiertelny – Totila król Ostrogotów
 Nieśmiertelny – seria filmów pełnometrażowych z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym w rolach głównych, oraz pokrewne:
 Nieśmiertelny (film) – film SF z 1986; tytuł oryginału: Highlander
 Nieśmiertelny II – film z 1991; tytuł oryginału: Highlander II: The Quickening lub Highlander II: The Renegade Version; posiada 4 wersje kinowe:
Nieśmiertelny 2: Renegat (wersja reżyserska)
Nieśmiertelny 2: Nowe życie
Nieśmiertelny 2: Special Edition
 Nieśmiertelny III: Czarnoksiężnik – film SF z 1994; tytuł oryginału: Highlander III: The Sorcerer
 Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka – film SF z 2000; tytuł oryginału: Highlander: Endgame
 Nieśmiertelny V – film SF z 2008; tytuł oryginału: Highlander: The Source
 Nieśmiertelny – serial powstały na podstawie filmów w 1992 roku; tytuł oryginału Highlander: World Without The End
 Nieśmiertelna – serial powstały na podstawie serii filmów i powiązanego z nimi serialu;
 Nieśmiertelny – powieść Catherynne M. Valente (tytuł oryginału Deathless)